Горинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Горинська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район